Высшая лига ЛМТ 2008 () — 34-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу, 17-й сезон после восстановления независимости Латвии, а также 3-й сезон под названием «Высшая лига ЛМТ» ().

Турнирная таблица

1-й этап 

 При равенстве очков в личных встречах (2:2 и 2:2), «Рига» опережает «Металлург» по большему количеству побед (9 против 7).

2-й этап

За 1−6 места 

1 «Даугава» выиграла Кубок Латвии, тем самым завоевав место во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Но так как «Даугава» и «Динабург» объединились в общий клуб, то места в Лиге Европы были перераспределены в зависимости от положения в чемпионате. «Даугава» перешла в первую лигу.2 После окончания сезона расформирован.

За 7−10 места 

3 Выиграл в переходных матчах у занявшего 2-е место в Первой лиге «Транзита» — 5:1 (в гостях), 1:0 (дома) и сохранил место в Высшей лиге. «Транзит» также получил место в Высшей лиге 2009.4 Сохранил место в Высшей лиге.

Результаты матчей

1-й этап

2-й этап

За 1−6 места

За 7−10 места 

29 октября из-за неявки гостей не состоялась игра между «Металлургом» и «Ригой». «Риге» было засчитано техническое поражение (0:3) и наложен штраф в размере 500 латов.

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 05/08/2008 «Металлург» — «Юрмала» 7:2
 17/08/2008 «Даугава» — «Рига» 6:1
 Самая крупная победа гостей (+7):
 10/08/2008 «Виндава» — «Вентспилс» 0:7
 Наибольшее число голов в одном матче (9):
 05/08/2008 «Металлург» — «Юрмала» 7:2

Лучшие игроки 

 Лучшими главными судьями были признаны: Роман Лаюкс (Гулбене), Андрей Сипайло (Даугавпилс), Сергей Брага (Вентспилс).
 Лучшими ассистентами были признаны: Арнис Лемкин (Тукумс), Юрий Поповиченко (Гулбене), Харалдс Гудерманис (Царникава), Янис Пукиянс, Пётр Бабицкий (оба — Рига).

Турнир дублирующих составов 
1-й этап

 «Сконто» опережает «Металлург» по результатам личных встреч (0:1, 13:2).
 «Риге» засчитано техническое поражение (0:3) за участие в игре 4-го тура «Рига» — «Металлург» (18 мая, 1:0) незаявленного игрока.

2-й этап.
За 1 — 6 места.

 «Виндаве» засчитано техническое поражение (0:3) за участие в игре 28-го тура «Виндава» — «Даугава» (3 ноября) дисквалифицированного игрока Виктора Лукашевича.

За 7 — 10 места.

 «Юрмале» засчитано техническое поражение (0:3) за неявку на игру 23-го тура «Блазма» — «Юрмала» (15 октября).

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 2008
 Первая лига Латвии по футболу 2008
 Вторая лига Латвии по футболу 2008

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

2008
Футбол в Латвии в 2008 году